Joan Sallarès i Marra (Sabadell, 1809-1883), industrial tèxtil, diputat i alcalde de Sabadell
 Joan Sallarès i Pla (Sabadell, 1845-1901), industrial i polític conservador 
 Joan Sallarès i Castells (Sabadell, 1893-1971), llibreter, escriptor i editor català
 Joan Oliver i Sallarès, Pere Quart, escriptor català